Алмалы — топоним:

Азербайджан 
 Алмалы/Хндзристан — село в Ходжалинском районе, фактически контролируется НКР
 Алмалы — село в Гахском районе.

Казахстан 
 Алмалы (станция метро) — станция Алматинского метрополитена.
 Алмалы — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Алмалы (быв. Алмалинка) — село в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Алмалы — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Алмалы — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Алмалы (до 1998 г. — Новопокровка) — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Алмалы — село в Атырауской области, находится в подчинении городской администрации Атырау.
 Алмалы — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Алмалы (быв. Котельниково) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
Алмалы (до 2020 г. — Чесноково) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Алмалы — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Алмалы (быв. Плодоягодное) — село в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Алмалы (быв. Орловка) — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Алмалы (быв. Коммунизм) — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Алмалы — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Алмалы — деревня в Заинском районе Татарстана.